Die Scottish Football League Division One wurde 1928/29 zum 36. Mal ausgetragen. Es war zudem die 39. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 11. August 1928 und endete am 27. April 1929. In der Saison 1928/29 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 17. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Third Lanark und die Raith Rovers stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 43 Treffern Evelyn Morrison von FC Falkirk.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1928/29 bei statto.com
 Scottish Division One 1928/29 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1928/29
1928 29